Клеомен () — ім'я кількох спартанських царів:

 Клеомен I Еврисфенід
 Клеомен II
 Клеомен III

Спартанські царі